Das Curlingturnier der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde vom 10. bis 20. Februar im Ice Cube in Peking ausgetragen.

Mannschaften

Ergebnisse

Round Robin

Draw 1 
10. Februar 2022, 9:05 Uhr

Draw 2 
10. Februar 2022, 20:05 Uhr

Draw 3 
11. Februar 2022, 14:05 Uhr

Draw 4 
12. Februar 2022, 9:05 Uhr

Draw 5 
12. Februar 2022, 20:05 Uhr

Draw 6 
13. Februar 2022, 14:05 Uhr

Draw 7 
14. Februar 2022, 9:05 Uhr

Draw 8 
14. Februar 2022, 20:05 Uhr

Draw 9 
15. Februar 2022, 14:05 Uhr

Draw 10 
16. Februar 2022, 9:05 Uhr

Draw 11 
16. Februar 2022, 20:05 Uhr

Draw 12 
17. Februar 2022, 14:05 Uhr

Finalrunde

Halbfinale 
18. Februar 2022, 20:05 Uhr

Spiel um Bronze 
19. Februar 2022, 20:05 Uhr

Finale 
20. Februar 2022, 9:05 Uhr

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse des IOC (PDF; 59 MB)
Frauen